Número - conceito matemático
Número (gramática)
Livro dos Números - um dos livros bíblicos que compoem o Pentateuco
Número áureo - em astronomia, designa o número 19 do ciclo de Meton ou ciclo metónico

Desambiguação